Identitéta ali istovétnost ima lahko več pomenov:

identiteta, opredeljevanje nečesa za pomembno
osebna identiteta, določanje človeka kot osebe
etnična identiteta, temeljna skupinska identiteta kulture oziroma družbe
identiteta v matematiki je lahko:
identična funkcija (kratko identiteta),  funkcija, ki poljuben x preslika spet v x
identična enačba (kratko identiteta), enačba, v kateri sta leva in desna stran enaki za vsak x (za vsako vrednost neznanke)
identična matrika (kratko identiteta), kvadratna matrika, ki ima po diagonali enice, drugod pa ničle
nevtralni element